Lesley Turner e Fred Stolle hanno battuto in finale Darlene Hard e Roger Taylor 6-3, 9-7.

Teste di serie 

 Lesley Turner /  Fred Stolle (Campioni)
 Darlene Hard /  Roger Taylor (finale)

 Jan Lehane /  Bob Hewitt (semifinali)
 Yola Ramírez /  Willy Bungert (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1962